Купиново може бити:

 Купиново (Пећинци), насељено место у општини Пећинци, Република Србија
 Купиново (Куршумлија), насељено место у општини Куршумлија, Република Србија
 Купиново (Даниловград), насељено место у општини Даниловград, Република Црна Гора